Singalese (o cingalese) può riferirsi a:

 Relativo allo Sri Lanka (Ceylon)
 Lingua singalese
 Popolo singalese

Altri progetti